Svobodná Ves ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Svobodná Ves, Ortsteil von Horka I, Okres Kutná Hora
 Svobodná Ves, Grundsiedlungseinheit von Skalice u České Lípy, Okres Česká Lípa
 Svobodná Ves, Grundsiedlungseinheit von Úštěk, Okres Litoměřice